

Francia királyi hercegnők
 Mária Terézia francia királyi hercegnő (1746–1748), Lajos Ferdinánd francia királyi herceg (1729–1765) és Mária Terézia Rafaella spanyol infánsnő (1726–1746) leánya, XVI. Lajos féltestvére, kisgyermekként meghalt.
 Mária Terézia Sarolta francia királyi hercegnő (1778–1851), XVI. Lajos francia király (1726–1746). és Marie Antoinette leánya, Mária Terézia császárné unokája.

Osztrák főhercegnők és főhercegnék

18. század
 Mária Terézia osztrák uralkodó főhercegnő, magyar és cseh királynő (1717–1780), I. Ferenc feleségeként német-római császárné, II. József és II. Lipót császárok anyja.
 Mária Terézia főhercegnő (1762–1770), osztrák főhercegnő, II. József magyar király leánya, kisgyermekként elhalálozott.
 Mária Terézia Jozefa főhercegnő (1767–1827), osztrák főhercegnő, II. Lipót császár leánya, I. Antal szász király második felesége, Szászország királynéja.
 Mária Terézia Karolina nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1772-1807), I. Ferdinánd nápoly–szicíliai király leánya, I. Ferenc osztrák császár második felesége, V. Ferdinánd magyar király és császár anyja.
 Habsburg–Estei Mária Terézia Johanna főhercegnő (1773–1832), Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Károly Antal főherceg és Estei Mária Beatrix modenai hercegnő leánya, I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király felesége.

19. század
 Habsburg–Toscanai Mária Terézia Franciska főhercegnő (1801–1855), III. Ferdinánd toszkánai nagyherceg leánya, Károly Albert szárd–piemonti király felesége, II. Viktor Emánuel olasz király anyja. 
 Mária Terézia Izabella főhercegnő (1816–1867), Károly főhercegnek, Teschen hercegének (1771–1847) leánya, II. Ferdinánd nápoly–szicíliai király (1810–1859) felesége.
 Habsburg–Tescheni Mária Terézia Anna főhercegnő (1845–1927), Habsburg–Tescheni Albert főherceg és Hildegárd Lujza bajor királyi hercegnő leánya, Fülöp württembergi herceg (1838–1917) felesége. 
 Habsburg–Estei Mária Terézia Beatrix főhercegnő (1817–1886), modenai hercegnő, IV. Ferenc modenai herceg és Savoyai Mária Beatrix szárd királyi hercegnő leánya, Henri d’Artois-nak (1820–1883), Chambord grófjának felesége. 
 Habsburg–Estei Mária Terézia Henrietta főhercegnő (1849–1919), modenai hercegnő, Habsburg–Estei Ferdinánd Károly Viktor főherceg (1821–1849) és Erzsébet Franciska Mária főhercegnő leánya, III. Lajos bajor király felesége, az utolsó bajor királyné.
 Mária Terézia Antonietta főhercegnő (1862–1933) osztrák főhercegnő, toszkánai hercegnő, Károly Szalvátor főherceg leánya, Károly István főherceg-altengernagy felesége.

Portugál infánsnők
 Mária Terézia portugál infánsnő (1793–1874), VI. János portugál király (1767–1826) leánya, Beira hercegné.
 Mária Terézia portugál infánsnő (1855–1944), I. Mihály portugál király (1802–1866) leánya, Károly Lajos osztrák főherceg (1833–1896) harmadik felesége.
 Mária Terézia portugál infánsnő (1881–1945), Bragança Mihály portugál királyi herceg, trónkövetelő (1853–1927) leánya, Thurn und Taxis hercegné.

Spanyol infánsnők
 Mária Terézia spanyol infánsnő (1638–1683), IV. Fülöp spanyol király leánya, XIV. Lajos francia király felesége.
 Mária Terézia Rafaella spanyol infánsnő (1726–1746), V. Fülöp spanyol király leánya, Lajos Ferdinánd francia trónörökös herceg első felesége.
 Mária Terézia spanyol infánsnő (1882–1912), XII. Alfonz spanyol király leánya, Ferdinánd Mária bajor herceg felesége.

Szárd királyi hercegnők
 Savoyai Mária Terézia szárd királyi hercegnő (1756–1805), III. Viktor Amadé szárd–piemonti király leánya, X. Károly francia király felesége, Artois grófné.
 Savoyai Mária Terézia szárd királyi hercegnő (1803–1879), I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király leánya, II. Károly (Lajos) parmai herceg felesége.

Egyéb 
 Cybo-Malaspinai Mária Terézia, Massa és Carrara hercegnője
 Mária Terézia 1918-ban Justitz Emil rendezésével készült magyar némafilm
 Mária Terézia, 2017-ben indult osztrák-magyar-cseh-szlovák koprodukciós történelmi tévésorozat